Down (district), een voormalig district in Ierland
County Down, een graafschap van Ierland
Bisdom Down, een voormalig bisdom in Ierland

Muziek
Down (band), een metalband uit New Orleans
Down (Jay Sean), een nummer van Jay Sean uit 2009
Down (Marian Hill), een nummer uit 2017
Down (The Kooks), een nummer uit 2014

Personen
John Langdon Haydon Down (1828-1896), een Britse arts
Lesley-Anne Down (1954), een Britse actrice

Overig
Syndroom van Down, een aangeboren afwijking
Up- en downtime, de periode waarin een computersysteem of -netwerk al dan niet beschikbaar is
Down (film), een film uit 2001 van Dick Maas
Down (Breaking Bad), een aflevering van de tv-serie Breaking Bad